Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Яна Новотна.

Новотна потім виграла титул, перемігши у фіналі Ай Суґіяму з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (переможниця)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Анке Губер (1-ше коло)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Кубок Кремля 1997 Draw

1997
Кубок Кремля